Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A9 ou A-9 :

  Autoroute allemande A9, autoroute reliant Berlin à Munich ;
  Autoroute autrichienne A9 (surnommée Autoroute de Pyhrn), autoroute reliant Linz à Graz ;
  Autoroute chypriote A9, une autoroute reliant Nicosie à  ;
  Autoroute croate A9, autoroute reliant Umag (frontière slovène) à l'échangeur de Kanfanar ;
  Autoroute espagnole A-9 (surnommée Alternative de Rande), une autoroute reliant Soutomaior à  Peinador;
  Autoroute française A9 (surnommée La Languedocienne et La Catalane ), une autoroute reliant le Perthus à Orange ;
  Autoroute italienne A9 (surnommée Autoroute des Lacs), une autoroute reliant Lainate à la frontière suisse près de Chiasso ;
  Autoroute kazakh A9, une autoroute reliant Öskemen à la frontière russe;
  , une autoroute reliant Kano à la frontière nigerienne ;
  Autoroute néerlandaise A9, une autoroute reliant Diemen à Alkmaar ;
  Autoroute portugaise A9 (CREL ou Circulaire Régionale Extérieure de Lisbonne), une autoroute reliant Lisbonne à Alverca do Ribatejo ;
  Autoroute québécoise 9 (A-9), projet abandonné d'autoroute qui devait relier Pointe-Fortune à Lachute ;
  Autoroute roumaine A9, projet d’autoroute reliant Timișoara à la frontière serbe ;
  Autoroute suisse A9 (surnommée Autoroute du Rhône), une autoroute reliant Vallorbe à Brigue.

Voir aussi